Zehren – località della frazione di Leppin della città di Arendsee (Altmark) (Sassonia-Anhalt)
 Diera-Zehren – comune della Sassonia